Sigþórsson ist ein isländischer Name.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Sigþór. Die weibliche Entsprechung ist Sigþórsdóttir (Tochter des Sigþór).

Namensträger 
 Andri Sigþórsson (* 1977), isländischer Fußballspieler
 Börkur Sigþórsson, isländischer Fotograf, Kameramann, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Kolbeinn Sigþórsson (* 1990), isländischer Fußballspieler
 Stefán Máni Sigþórsson (* 1970), isländischer Schriftsteller

Patronym
Isländischer Personenname